Никола́й Москале́нко:
 Москаленко, Николай Иванович (1926—1974) — советский кинорежиссёр и актёр.
 Москаленко, Николай Пантелеевич (1918—1990) — советский комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Москаленко, Николай Тихонович (1949—2004) — советский космонавт и лётчик-испытатель.